Никола́й Якове́нко:
 Яковенко, Николай Иванович (1941—2006) — советский борец классического стиля, тренер.
 Яковенко, Николай Петрович (1913—1993) — Герой Социалистического Труда (1948).